Siemens M75 — захищений мобільний телефон фірми Siemens Mobile, розроблений 2005 року.

Опис 
Остання модель пиловологозахищеного телефону, що його розробила фірма Siemens Mobile до продажу BenQ. Телефон має функції телефонів бізнес-класу і захищений корпусом зі ступенем захисту IP54. Прорахунки в маркетингу компанії Siemens не дозволили телефону посісти належне йому місце на ринку, і його виробництво було згорнуто.

Характеристики 
Технічні характеристики майже повністю ідентичні характеристикам моделі CX75. Те саме стосується і програмного забезпечення телефону.

Схожі моделі 
 Siemens CX75
 Sagem myX6-2
 Sony Ericsson K600i
 Siemens M65
 Siemens S75
 Siemens M77

Примітки

Посилання 
 Повний опис і огляд моделей cx75 і m75 , mobile-review.com 
 

Стільникові телефони Siemens
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем